Лас Хунтас де Ариба има више значења:

 Лас Хунтас де Ариба, Антигвас Хунтас (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Хунтас де Ариба (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику